Amerikai Egyesült Államok
Crescent (Dél-Karolina)
Crescent (Észak-Karolina)
Crescent (Georgia)
Crescent (Idaho)
Crescent (Iowa)
Crescent (Kalifornia)
Crescent (New York)
Crescent (Ohio)
Crescent (Oklahoma)
Crescent (Oregon)
Crescent (Utah)
Crescent (Wisconsin)
Crescent (Chippewa megye, Wisconsin)
Crescent Township (Allegheny megye, Pennsylvania)

Más
Crescent (Amtrak)